David Warner (aktor) – brytyjski aktor
 David Warner (krykiecista) – australijski krykiecista